Валентин Осипов:
 Осипов, Валентин Валентинович (1934—2012) — конструктор вооружений, лауреат Ленинской премии.
 Осипов, Валентин Маркович (1922—2007) — советский военный деятель, генерал-майор (1963).
 Осипов, Валентин Осипович (1932—2020) — российский писатель, журналист и литературовед, издатель.